Willie Hightower ist der Name folgender Personen:

* Willie Hightower (Trompeter) (1888–1959), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Willie Hightower (Sänger) (* 1940), US-amerikanischer Sänger